Самойлов, Пётр:
 Самойлов, Пётр Андреевич (1897—1938) — деятель ГПУ/НКВД СССР.
 Самойлов, Пётр Васильевич (1866—1931) — драматический актёр, заслуженный артист РСФСР.
 Самойлов, Пётр Сергеевич (род. 1958) — советский и российский рок-музыкант, бас-гитарист группы «Алиса».